USS New Jersey, benannt nach dem US-Bundesstaat New Jersey, ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS New Jersey (BB-16), ein Schlachtschiff der Virginia-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1920
 USS New Jersey (BB-62), ein Schlachtschiff der Iowa-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1991
 USS New Jersey (SSN-796), ein U-Boot der Virginia-Klasse (U-Boot)

Schiffsname der United States Navy